Округ Гасконе́йд () — округ штата Миссури, США. Население округа на 2009 год составляло 15 096 человек. Административный центр округа — город Херманн.

История 
Округ Гасконейд основан в 1821 году.

География 
Округ занимает площадь 1346.8 км2.

Демография 
Согласно оценке Бюро переписи населения США, в округе Гасконейд в 2009 году проживало 15 096 человек. Плотность населения составляла 11.2 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа Миссури